Oscar et ses mystères est le troisième album et la vingt-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Albert Desprechins. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Puis est sorti sous forme d'album en 1955.

Principaux personnages

Résumé 
Tif cherche de l'argent pour s'acheter un scaphandre. Il tombe sur une annonce journalistique pour trouver un perroquet sachant dire une phrase précise pour une pièce de théâtre, contre une forte récompense.

Tif et Tondu se lancent alors à la recherche d'un perroquet. Après maintes pérégrinations, ils en trouvent un, qui répète inlassablement la même phrase : « sous la troisième latte du parquet ». Intrigués, ils se mettent en quête du précédent propriétaire, une femme décédée. Ils parviennent alors à se faire engager comme domestiques chez les nouveaux occupants de la maison et trouvent enfin sous le parquet un mot spécifiant « 3 pas, gros chêne ».

Après avoir localisé ce chêne dans une caserne, ils arrivent à se faire engager comme soldats et pénètrent dans la caserne. Ils trouvent alors, à l'endroit indiqué, les plans d'une étrange machine, qu'ils s'efforcent de fabriquer, avec tous les moyens mis à leur disposition.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1956
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1953
Histoire publiée pour la première fois en 1954